Ява́нская альцио́на () — птица семейства зимородковых, эндемик индонезийского острова Ява.

Описание 
Яванская альциона достигает длины 27 см. У неё большой красный клюв, тёмная голова, лиловое оперение груди и голубовато-белые крылья.

Распространение 
Распространена на острове Ява.

Питание 
Питание состоит преимущественно из насекомых, которых ловит на суше. Также охотится на рыб.

Подвиды 
Монотипный вид.

Примечания

Литература 
 C. Hilary Fry, Kathie Fry: Kingfishers, Bee-Eaters, & Rollers. Princeton, New Jersey 1992, 1999, ISBN 0-691-04879-7

Зимородки-альционы
Животные, описанные в 1818 году
Птицы Азии
Эндемики Явы